Баки:

Топоним 
 Баки — город в Шотландии в области Морей.
 Баки — деревня в Волковысском районе Гродненской области Белоруссии.
 Баки — административный район региона Авдал непризнанного государства Сомалиленд.
 Баки — кладбище в Медине, на котором похоронены многие сподвижники пророка Мухаммеда.
 Баку (Баки) — столица Азербайджана.
 Баки (остров) (Bakie) — остров в Сьерра-Леоне, в группе островов Тертл.

Персоны 
 Баки, Йозеф фон (1902—1966) — немецкий кинорежиссёр венгерского происхождения
 Баки Урманче (1897—1990) — живописец, скульптор, график, фотограф
 Баки — карачибек Крымского ханства
 Баки — имя нескольких вымышленных персонажей, появлявшихся в комиксах компании Marvel Comics.
 Баки Мухаммад (1579—1605) — первый хан Бухарского ханства из узбекской династии джанидов — Аштарханидов.
 Баки, Джей Кларк (род. 1956) — американский медик, астронавт, политик.
 Баки, Дон (настоящее имя Альдо Капони; род. 1939) — итальянский певец, автор и киноактёр.
 Баки, Наоми (род. 1985) — французская и южносуданская писательница.

Другое 
 Баки — бакенбарды.

См. также 
  (значения)